Stanisław Wolski (zm. 1561) – kasztelan raciąski i sochaczewski, starosta gostyniński
 Stanisław Wolski (zm. 1566) – marszałek nadworny koronny, kasztelan sandomierski, rawski i brzeziński
 Stanisław Wolski (zm. 1669/1670) – cześnik łęczycki w latach 1667–1669
 Stanisław Pomian Wolski (1859-1894) – malarz
 Stanisław Wolski (ur. 1886) – funkcjonariusz Policji Państwowej, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Wolski (ur. 1896) – kowal, żołnierz 1 pułku piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Wolski (1898-1920) – podchorąży Wojska Polskiego, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Wolski (1948–2021) – aktor
 Stanisław Ptak Wolski
 Stanisław Schoen-Wolski

Przypisy